Acute myeloïde leukemie; een type kanker.
Advanced Mobile Location; een technologie om bij een noodoproep de exacte locatie van een smartphone door te geven aan de hulpdiensten.